Йохан Якобс ( ) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения

Циклокрос 

 2013-2014
 1-й  Чемпион Швейцарии (юниоры)
 6-й Чемпионат мира (юниоры)
 2014-2015
 1-й  Чемпион Швейцарии (юниоры)
 2015-2016
 3-й  Чемпионат Швейцарии
 2016-2017
 1-й  Чемпион Швейцарии 
 2017-2018
 2-й  Чемпионат Швейцарии

Шоссе 

 2019
 1-й — Этап 2 (КГ) Тур де л’Авенир
 2-й Париж — Рубе U23
 7-й Тур Фландрии U23
 8-й Гран-при Сундвольдена

Примечания

Ссылки 
 Якобс, Йохан на FirstCycling
 Якобс, Йохан Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швейцарии